

Arte
La tempesta – dipinto di Giorgione
La tempesta – dipinti di Peder Balke

Cinema 
 La tempesta (Vihar)- film del 1952 diretto da Zoltán Fábri
La tempesta – film del 1958 diretto da Alberto Lattuada
 La tempesta (Tempest) – film del 1982 diretto da Paul Mazursky
La tempesta – film del 1988 diretto da Giovanna Lenzi
La tempesta – film del 1998 diretto da Stefano Mordini
La tempesta (Tempesta) – film del 2004 diretto da Tim Disney

Musica 
Sonata per pianoforte n. 17, detta La tempesta – composizione di Ludwig Van Beethoven 
La tempesta – fantasia sinfonica, op. 18 di Pëtr Il'ič Čajkovskij del 1873
La tempesta (Stormen), Op. 109 – musica di scena per La tempesta di Shakespeare, composta da Jean Sibelius nel 1925-1926
The tempest – opera lirica di Thomas Adès del 2004
La tempesta – album di Meg del 2004
La Tempesta Dischi – etichetta discografica

Teatro 
La tempesta – commedia di William Shakespeare

Letteratura 
 La tempesta – romanzo di Emilio Tadini

Televisione 
 La tempesta (The Storm) – episodio della prima stagione di Avatar - La leggenda di Aang
 La tempesta (The Gentlemen in Capeside) – episodio della quarta stagione di Dawson's Creek
 La tempesta (Wet Foot / Dry Foot) – episodio della prima stagione di CSI: Miami
 La tempesta (The Storm – Part One) – episodio della quinta stagione di E.R. - Medici in prima linea
 La tempesta (The Storm) – episodio della quarta stagione di Felicity
 La tempesta (Scratch) – episodio della prima stagione di Flight 29 Down
 La tempesta – episodio di Heidi
 La tempesta (Through the Storm) – episodio della prima stagione di Sea Patrol
 La tempesta (The Tempest) – episodio della quinta stagione de La signora del West
 La tempesta (Unraveling) – episodio di Point Pleasant

Pagine correlate 
Tempesta (disambigua)